Gollnerberg steht für:
 Gollnerberg (Breitenberg), Gemeindeteil von Breitenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Gollnerberg (Bayerischer Wald) (745 m), Erhebung auf der Gemarkung Breitenberg (Niederbayern), Bayern